Dette er en liste over byer i Mali.

Det uden sammenligning største byområde i Mali er Bamako. Området har 1 621 351 indbyggere (1. januar 2005). Derimod bor 15 procent af befolkningen i hovedstadsregionen.

I tabellen er byer med mere end 3 000 innbyggere taget med. Antallet ved folketællingerne 1. april 1987 og 17. april 1998 samt et 1. januar 2005 er opgivet. Folketallet omfatter byer uden forstæder. Tabellen er sortert efter befolkningstal i 2005.

Links 
 Direction Nationale de la Statistique et de l’Informatique 
 Befolkningstal fra http://www.world-gazetteer.com/ (engelsk, tysk, fransk og spansk)
 Befolkningstal fra http://www.citypopulation.de/Mali.html (engelsk og tysk)

 
Lister over byer